Alexander Kuznetsov (en russe : Александр Кузнецов) peut désigner :
  (né en 1951), joueur et entraîneur de football russe ;
  (né en 1987), joueur de tennis américain d'origine ukrainienne ;
 Alexander Kuznetsov (né en 1973), mathématicien russe ;
  (1913-1982), problémiste d'échecs russe ;
 Alexander Kuznetsov (né en 1941), entraîneur de cyclisme russe ;
 Alexander Kuznetsov (né en 1992), acteur américano-russe.